Murderball bezeichnet

 die ursprüngliche englische Bezeichnung für Rollstuhlrugby
 einen US-amerikanischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2005, siehe Murderball (Film)